Okręty US Navy o nazwie USS "Brunswick", pochodzącej od miasta Brunswick:
 Pierwszy USCGC "Brunswick" (WAL-509) był latarniowcem ukończonym w 1907 dla United States Lighthouse Service. W 1987 został przemieszczony do Nowego Jorku by pełnić rolę pływającej restauracji.
 Drugi "Brunswick" (PF-68) był fregatą patrolową. Jego stępkę położono 16 lipca 1943. Ze służby został wycofany 3 maja 1946.
 Trzeci "Brunswick" (ATS-3) był okrętem ratowniczym. Stępkę położono w 1968, został wycofany ze służby w 1996. Przekazany Korei Południowej.

Brunswick